Abraham Pieter Adrianus Bongers (1926-1980), Nederlands goochelaar met artiestennaam Fred Kaps
 Bart Bongers (1946-2007), Nederlands waterpoloër
 Gert Bongers (1946), Nederlands wielrenner
 Jos Bongers (1956), Nederlands carambolebiljarter
 Sophie Bongers, Nederlands muziekproducent en live-dj met artiestennaam Sophie Francis

Zie ook 
 Bonger (doorverwijspagina)